El Mulato kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Mulato, Amatitlán, 
 El Mulato, Las Choapas, 
 El Mulato, Carrillo Puerto, 

Robotskapade Mexikoförgreningar